Blackwell Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Blackwell Island (Idaho), Kootenai County
 Blackwell Island (South Carolina), Marion County
 Blackwell Island’s, ein früherer Name der Roosevelt Island (New York City)